Сихем, сын Еммора — сын Еммора — правителя одного из ханаанских городов — Сихема ()
 Сихем — город, упоминаемый в Библии, ныне ассоциируется с палестинским городом Наблус